1,2-benzochinon (o-benzochinon)
 1,4-benzochinon (p-benzochinon)